L'émesal ou ême-sal (en sumérien : 𒅴𒊩 EME.SAL) est l'une des deux variétés (ou sociolectes) connues du sumérien avec l'émegir et qui était utilisé exclusivement par des femmes, à l'exception des kalou, prêtres de sexe masculin mais qui néanmoins adoptaient des comportements féminins. 

Le nom de cette variété, ême-sal, signifie littéralement « langue fine » ou « voix aiguë », bien que souvent traduite par « la langue des femmes ». L'émesal est utilisé exclusivement par des personnages féminins dans certains textes littéraires (cela peut être comparé aux langues féminines ou aux variétés linguistiques qui existent ou ont existé dans certaines cultures, comme chez les Tchouktches et les Garifuna). 

L'émesal domine également dans certains types de chansons rituelles. Ses caractéristiques particulières sont pour la plupart phonologiques (par exemple  remplace souvent ), mais également lexicales (par exemple « dame » se dit ga-ša-an plutôt que nin en émegir).

L'émesal est considéré comme le dialecte de départ du sumérien tandis que l'émegir est considéré comme le dialecte d'arrivée et la langue expliquante.

Spécificités 
Le vocabulaire émesal s'amorce par les noms de divinités et se termine par les noms d'esclaves’, principe qui se retrouve aussi en Égypte ancienne dans l'Onomasticon d'Amenemopet.

Tous les textes littéraires dans lesquels l'émesal était utilisé ont des contenus religieux ou sont associés à un contexte mythologique. L'émesal est aussi associé au discours des kalu, prêtres qui n'étaient pas des femmes mais des hommes, eunuques, qui devaient adopter des comportements féminins et porter des tenues féminines. Thomsen explique : « The occurrence of Emesal in cult songs is thus explained as due to the fact that the kalu priests who recited these songs were eunuchs, and not being regarded as men, they had to use women's language. »’

Il se pourrait que la prononciation de la forme standard eme.gir ait été tabou pour les femmes sumériennes.

Références 

Isolat linguistique
Langue antique
Langue liturgique
Sumer
Assyriologie
Inventaire de langues